Евге́ний Фёдорович Шуми́лов () — российский региональный искусствовед, историк-краевед. «Почётный гражданин города Ижевска» (2001). Лауреат Государственной премии Удмуртской Республики (2019).

Биография 
Евгений Шумилов родился в Ижевске 19 июня 1943 года. В 1972 году окончил Уральский государственный университет, искусствовед. Во время учёбы работал старшим научным сотрудником в филиале Пермской художественной галереи в Чайковском. Стал одним из основателей и первым директором Удмуртского республиканского музея изобразительных искусств (1980—1981). Также один из создателей и сопредседатель Общества русской культуры Удмуртии (1991—1996) и сопредседатель «Движения за демократию» (1990—1992), от которого стал депутатом Верховного Совета Удмуртской АССР, затем Удмуртской Республики (1990—1995).

С 1985 года координировал в Устинове народное патриотическое движение, сыграв значительную роль в деле возвращения 19 июня 1987 года столице УАССР её исторического названия — Ижевск.

С 1976 года является членом президиума Удмуртского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, а с 2010 года также председателем его экспертного совета. С 1998 года член президиума Удмуртского отделения Российского общества историков-архивистов, а с 2014 года также возглавляет его Ижевскую организацию. Член Союза художников РФ (1977) и Союза архитекторов РФ (1988). Участник ряда выставок как художник-график и соавтор проектов реставрации архитектурных памятников, в том числе проекта воссоздания Михайловского собора в Ижевске.

В 1988 году начал преподавать в Удмуртском государственном университете. Периодически выступает на местных телевизионных каналах с просветительскими и публицистическими сюжетами. До июля 2009 года вёл программу «Ижевская старина» на местном отделении радио «Эхо Москвы».

Шумилов считает, что жителей Ижевска (ижевчан) исторически более правильно называть «ижевцами» или «ижаками».

В 2019 году за серию книг, посвященных истории ижевских оружейников был удостоен Государственной премии Удмуртской Республики.

Научная деятельность 

Е. Ф. Шумилов изучает историю и культуру Удмуртии в XVI—XX веков, уделяя особое внимание родному городу. Круг научных интересов: становление национальной государственности удмуртского народа, деятельность русских просветителей и миссионеров, история сёл и их храмов, этнография русских вятчан, своеобразие городов-заводов как цивилизационных центров, история отдельных предприятий и особенности развивающегося там «народного рабочего искусства» (в том числе гравировки), история Гражданской войны, проблемы градостроительства и сохранения объектов культурного наследия.

Результатом архивных поисков стало, в частности, выявление уникального института «царских» кафтанщиков на Ижевских заводах (605 имён). Фактически возрождены также имена , С. Е. Дудина, , ,  и других деятелей.

Кандидатская диссертация «Творчество архитекторов Камских заводов в первой половине XIX в.» (1978. Всесоюзный институт искусствознания), докторская диссертация «Христианство в Удмуртии. Цивилизационные процессы XVI—XX вв.» (1996, Уральский государственный университет).

Библиография 
 
 
 «История искусства Удмуртии. Справочник» (1986)
 «Искусство ижевских оружейников» (1987)
 «Алексей Павлович Холмогоров» (1988)
 «История нашего края» (в соавторстве с А. И. Сухановым) (1988)
 «Загадка железного начдива. Краеведческий детектив. В. М. Азин» (1989)
 «Город на Иже. Историческая хроника» (1990)
 «Православная Удмуртия. История Ижевской и Удмуртской епархии. XX век» (1996)
 
 «Неугасимая лампада» (Успенская церковь в Ижевске) (1999)
 Вавож. «Утоли моя печали…» (1999)
 «А. Ф. Дерябин. Очерк жизни гениального человека пушкинской эпохи» (2000)
 «Христианство в Удмуртии. Цивилизационные процессы и христианское искусство. XVI — начало XX в.» (2001)
 «Город оружейников. 1807—1917» Первый том двухтомника «Два века „Ижмаша“: истоки, лидеры, технологии, конструкции, династии, культура, быт». (2002; второе издание — 2007)
 «Аксион» — «Замок». Ижевский мотозавод; люди и традиции, машины и приборы. 1933—2003" (2003)
 «Для пользы ближних…» (А. Ф. Дерябин) (2004)
 «Вода для Ижевска» (2004)
 «Сердце города-завода». ТЭЦ-1" (2005)
 «Большая наука. УдГУ: коллективный автопортрет» (2006)
 
 «Ижевск. Документы и материалы» (2010, коллектив авторов). Научный редактор и автор предисловия
 «Сенной рынок. Народный торговый центр города на Иже» (2012)
 «Трудфронт. Героические дела и повседневная жизнь кузницы оружия на Иже. 1941—1945» (2015)

Награды, премии и звания 
 Орден преподобного Сергия Радонежского III степени.
 Медаль «За вклад в наследие народов России».
 Медаль М. Т. Калашникова.
 Медаль священномученика Амвросия, епископа Сарапульского I степени.
 Звание «Заслуженный деятель искусств Удмуртской Республики» (1993).
 «Почетный гражданин города Ижевска» (2001).
 Первая премия Всероссийского смотра-конкурса на лучшее издание последних лет по архитектуре за книги «Архитектура Ижевска» и «Первый зодчий Удмуртии» (1983).
 Диплом первой степени и первая премия VII Всероссийского конкурса на лучшую публикацию по архитектуре России за статью «Ижевский синдром» («Русский город на удмуртской земле») (1989).
 Вторая премия Всероссийского смотра-конкурса на лучшее издание последних лет по архитектуре за книгу «Город на Иже»: первое издание (1990).
 Диплом «Лучшие книги года» Ассоциации книгоиздателей России за «Город оружейников»: первое издание (2002).
 Бронзовый диплом XIV международного фестиваля «Зодчество» за проект воссоздания Михайловского собора в Ижевске (с соавторами) (2006).
 Государственная премия Удмуртской Республики (2019).

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 
 
 

Почётные граждане Ижевска
Искусствоведы России
Историки России
Краеведы Кировской области
Лауреаты государственной премии Удмуртской Республики
Преподаватели Удмуртского государственного университета